Эсканьюэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 13,9 км². Население — 988 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Escañuela on-line

Муниципалитеты Хаэна